

Mitologia

Mitologia greca 
 Foco – figlio di Eaco re di Egina e della nereide Psamate
 Foco – figlio di Ornizione (o di Poseidone) e padre a sua volta di un altro Ornizione
 Foco – figlio di Poseidone e Pronoe (figlia di Asopo) e possibile eponimo della Focide
 Foco – della Beozia, padre di Calliroe
 Foco – padre di Manthea che da Zeus ebbe Arctos
 Foco – Argonauta figlio di Cenis e fratello di Priaso

Altro 
Dottrina del focolaio
Fuoco